Miejscowości w Polsce
 Góry-Kolonia – część miasta Krasnystaw w woj. lubelskim w pow. krasnostawskim, w gminie Krasnystaw
 Góry-Kolonia – kolonia wsi Góry w woj. lubelskim w pow. puławskim, w gminie Markuszów
 Góry-Kolonia – część wsi Kalenice w woj. łódzkim w pow. łowickim, w gminie Łyszkowice
 Góry-Kolonia – część wsi Góry w woj. wielkopolskim w pow. konińskim, w gminie Wilczyn